Frauenzell ist der Name

 Frauenzell (Altusried), Gemeindeteil des Marktes Altusried, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Frauenzell (Brennberg), Gemeindeteil der Gemeinde Brennberg, Landkreis Regensburg, Bayern

 eines Klosters im Gemeindeteil Frauenzell von Brennberg, siehe Kloster Frauenzell